Buin – comune del Cile
 Buin – cittadina dell'isola di Bougainville, Papua Nuova Guinea